Reesdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reesdorf, Möckern – ort, Möckern, Sachsen-Anhalt, 
 Reesdorf, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Reesdorf, Beelitz – ort, tidigare kommun, Beelitz, Brandenburg